Eleonora Habsburżanka (ur. 2 listopada 1534 w Wiedniu, zm. 5 sierpnia 1594 w Mantui) – arcyksiężniczka Austrii, królewna czeska i węgierska, księżna Mantui od 1561 r. a od 1574 księżna Montferratu.

Urodziła się jako szósta córka (dziesiąte z piętnaściorga dzieci) arcyksięcia Austrii, króla Niemiec, Czech i Węgier oraz przyszłego cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego Ferdynanda I i jego żony królowej Anny Jagiellonki. Po śmierci ojca kolejnym cesarzem został starszy brat Eleonory Maksymilian II (już za życia Ferdynanda I został koronowany na króla rzymskiego, Czech oraz Węgier).

26 kwietnia 1561 w Mantui poślubiła księcia Mantui i markiza Montferratu Wilhelma I Gonzagę, brata Franciszka III Gonzagi, z którym jej siostra Katarzyna w latach 1549-1550 była w związku małżeńskim. W 1574 Montferrat stał się księstwem. Para miała troje dzieci:
 Wincentego I (1562–1612), kolejnego księcia Mantui i Montferratu.
 Małgorzatę (1564–1618)
 Annę Katarzynę (1566–1621)

Bibliografia 
 thepeerage.com
 genealogy.euweb.cz

Przypisy 

Habsburgowie
Ludzie urodzeni w Wiedniu
Urodzeni w 1534
Zmarli w 1594
Żony władców